Az Ubuntu Budgie (régen Budgie-remix) egy Linux-disztribúció, az Ubuntunak az a változata, mely Budgie asztali környezettel rendelkezik. Elérhető i386 és x86-64 architektúrával. Eredetileg a Solus Project fejlesztette.

Verziótörténet

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos oldal
Ubuntu Budgie a DistroWatch oldalán

Linux-disztribúciók